Lansing, város Iowa államban
 Lansing, város Kansas államban
 Lansing, város Michigan államban
 Lansing, város New York államban